Sella – uno dei finimenti del cavallo
 Sella da equitazione – figura araldica